Кубок Росії з футболу 2016–2017 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул всьоме здобув Локомотив.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на сайті pfl  
 Кубок Росії на soccerway 

2016—2017
Росія
Росія
2016 у Росії
2017 у Росії